Miejscowości w Anglii:
 Leeds – miasto w hrabstwie West Yorkshire
 City of Leeds – dystrykt hrabstwa West Yorkshire
 Leeds – miejscowość w hrabstwie Kent
Miejscowości w USA:
 Leeds – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Leeds – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Leeds – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Leeds – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Leeds – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Washington
 Leeds – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Leeds (ang. Leeds Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Leeds (ang. Leeds Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Leeds (ang. Leeds Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Leeds (ang. Leeds Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia